Hartman kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Johan Hartman
 Carl Hartman
 Carl Vilhelm Hartman
 Olga Hartman
 Ronald Lee Hartman
 Willard D. Hartman

Robotskapade auktorsförkortningar